Tornavacas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tornavacas (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Tornavacas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar